Mona (Puerto Rico), een onbewoond eiland
Mona (Utah), een plaats in de Amerikaanse staat Utah
Mona (voornaam), een meisjesnaam
Mona (zuivelmerk), een zuivelmerk van FrieslandCampina
Mona (band), een band uit Nashville
Mona (I Need You Baby), een nummer van Bo Diddley, gecoverd door onder andere The Rolling Stones
het pseudoniem van Loek Kessels, 'biechtmoeder' van het Nederlandse tijdschrift Story
Mona (Jamaica), een plaats op Jamaica